

Patronyme 

 Arnaldo Cortesi (1897–1966), journaliste italien.
 Celeste Cortesi (1997-), reine de beauté philippine.
 Chiara Simoneschi-Cortesi (1946-), femme politique suisse.
 Mario Cortesi (1940-), journaliste, éditeur, écrivain, critique de cinéma et cinéaste suisse.
 Natascia Leonardi Cortesi (1971-), fondeuse suisse.
 Paolo Cortesi (1465-1510), écrivain humaniste italien.

Astronomie 
 (91428) Cortesi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.